Julianowo peut désigner en Pologne :
 Julianowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Julianowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Julianowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Julianowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Julianowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie